Gloria victis – łac. chwała zwyciężonym.
Gloria victis – dewiza, parafraza zwrotu vae victis  (łac. biada zwyciężonym)
 Gloria victis – tytuł zbioru nowel Elizy Orzeszkowej z 1910 roku
 Gloria victis – tytuł noweli Elizy Orzeszkowej ze zbioru o tym samym tytule
 Gloria victis – tytuł filmu (scenariusz A. Górna)
 Pomnik Gloria Victis – monument znajdujący się na cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie
 Fundacja Gloria Victis – fundacja na rzecz byłych sportowców
 Puchar Gloria Victis – zawody żużlowe